Tudela de Duero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tudela de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Tudela de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar